Elsie Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Elsie Creek (Camfield River), Nebenfluss des Camfield River im Northern Territory
 Elsie Creek (Nullagine River), Nebenfluss des Nullagine River in Western Australia